

Patronymes 

Cornwallis, une famille aristocratique britannique, les barons Cornwallis. Parmi les membres notables 
Charles Cornwallis,  Cornwallis (1632-1673), propriétaire foncier et homme politique
 Charles Cornwallis,  Cornwallis (1655-1698), fils du précédent, qui sert comme Premier Lord de l'Amirauté
 Edward Cornwallis (1713-1766), colonisateur britannique et fondateur d'Halifax, au Canada
 Frederick Cornwallis (1713-1783), archevêque de Canterbury
 Charles Cornwallis,  Cornwallis (1738-1805), général britannique durant la guerre d'indépendance américaine et gouverneur-général de l'Inde
 William Cornwallis (1744-1819), amiral britannique durant les guerres napoléoniennes

Toponymes 

 Île Cornwallis, Nunavut, île de l'archipel arctique canadien
 Petite Cornwallis, Nunavut, île de l'archipel arctique canadien
 Cornwallis, municipalité rurale du Manitoba, Canada
 Cornwallis, municipalité de Nouvelle-Écosse, Canada
 Île Dauan - anciennement connue comme l'île Cornwallis, dans le détroit de Torres
 Cornwallis, un ancien district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada de 1792 à 1830
 Île Cornwallis (îles Shetland du Sud)

Navires 

 HMS Cornwallis, plusieurs navires de la Royal Navy
 CCGS Edward Cornwallis, un navire de Garde côtière canadienne
-